Пулонга — гидроним в России:

 Пулонга — река в Мурманской области, на востоке Кольского полуострова, бассейн Горла Белого моря.
 Пулонга — река в Мурманской области, на востоке Кольского полуострова, приток Йоканги.
 Пулонга — река в Карелии, впадает в губу Чупа.